Andries Jonker – allenatore di calcio olandese
 Ingrid Jonker – scrittrice sudafricana
 Kelly Jonker – hockeista su prato olandese
 Marius Jonker – ex arbitro di rugby a 15 sudafricano
 Patrick Jonker – ex ciclista su strada e dirigente sportivo olandese naturalizzato australiano